

Patronyme 

 Ali Amiri (1985-), joueur de football afghan ;
 Hossein Khajeh Amiri (1933-), chanteur iranien ;
 Khalil Amiri (1971-), ingénieur, universitaire et homme politique tunisien ;
 Mujahid al-Amiri (989-1044), émir slave originellement corsaire barbaresque ;
 Nadiem Amiri (1996-), footballeur allemand ;
 Norlla Amiri (1991-), footballeur afghan ;
Sarah Al Amiri (1987-), femme politique émiratie ;
 Shahram Amiri (1977-2016), physicien nucléaire iranien ;
 Shamsuddin Amiri (1985-), footballeur afghan ;
 Vahid Amiri (1988-), footballeur iranien ;
 Zohib Islam Amiri (1990-), footballeur afghan ;
 Zubayr Amiri (1990-), footballeur afghan.

Musique 
L'amiri est un genre musical iranien inspiré des chansons produites par Amir Paazvari.